Survivors ("sopravvissuti" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Survivors – album dei Samson del 1979

Televisione 
 I sopravvissuti (Survivors) – serie televisiva fantascientifica britannica del 1975
 Sopravvissuti (Survivors) – episodio del 1994 della prima stagione della serie televisiva Babylon 5
 Survivors – serie televisiva fantascientifica britannica del 2008

Pagine correlate 
 Survivor
 The Survivors